Flora Rica kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Flora Rica (ort), São Paulo, 
 Flora Rica (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar